Hadžić je priimek več oseb:
 Fadil Hadžić, bosansko-hrvaški pisatelj, gledališčnik, filmski režiser in slikar (1922-2011)
 Jovan Hadžić, srbski pisatelj, narodni delavec in politik (1799-1869)
 Kosta Hadžić-Baba, srbski igralec (1823-1872)
 Osman Nuri Hadžić (1869-1937), bosansko-hercegovski pisatelj in publicist
 Stevan Hadžić (1868—1931), srbski general

Glej tudi
 Hadži